Australian Open 2004 – pierwszy w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który rozegrano w Melbourne dniach 19 stycznia–1 lutego na twardych kortach Melbourne Park. Była to 92 edycja rozgrywek.

Zwycięzcą zawodów w turnieju męskim został Szwajcar Roger Federer, dla którego był to drugi tytuł wielkoszlemowy. Turniej kobiet wygrała Belgijka Justine Henin-Hardenne. Dla Henin było to trzecie zwycięstwo w Wielkim Szlemie, a pierwsze na kortach w Melbourne. Rozgrywki deblowe wśród panów wygrali Michaël Llodra i Fabrice Santoro, którzy tym samym obronili tytuł wywalczony z roku 2003. Turniej debla u kobiet zwyciężyły Hiszpanka Virginia Ruano Pascual i Argentynka Paola Suárez.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 
 

Australian Open 2004